Дунаївці — селище міського типу в Україні, центр Новодунаєвецької селищної територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Населення 2758 мешканців (перепис 2001), 2602 мешканці (2011).

Географія 
Залізнична станція на лінії Хмельницький — Ярмолинці — Кам'янець-Подільський — Ларга.

Історія 
Засноване в 1914 році. Статус смт із 1972 року.

Галерея

Відомі люди 
 Білінський Володимир Броніславович ( 18 травня 1936) — український письменник, дослідник історії. Автор бестселерів «Країна Моксель, або Московія», «Москва Ординська» та «Україна-Русь», народився тут.

Див. також 
 Дунаївці (місто)
 Дунаївці (залізнична станція)
 Кам'янець-Подільський район
 Поділля

Примітки

Посилання 
 Облікова картка

Селища міського типу Хмельницької області